Collegio elettorale di Pallanza – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pallanza – collegio elettorale del Regno d'Italia